Чемпионат мира по фигурному катанию 2011 () — международный турнир сезона 2010/2011, организованный Международным союзом конькобежцев. Прошёл в Москве (Россия) с 25 апреля по 1 мая 2011 года во дворце спорта «Мегаспорт», хотя изначально его планировали провести в Японии, отказавшейся от турнира из-за произошедшего землетрясения. При вторичном выборе места проведения заявки подали шесть стран, помимо России также желание принять чемпионат высказали Канада (Ванкувер), Финляндия (Турку), США (Лэйк-Плэсид или Колорадо-Спрингс), Хорватия (Загреб) и Австрия (Грац). Москва была вынуждена организовывать чемпионат в кратчайшие сроки. Власти российской столицы выделили 207 миллионов рублей на проведение турнира.

На турнире было разыграно четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Согласно нововведениям ИСУ, на чемпионате мира 2011 года перед основными соревнованиями проводится предварительный этап, на котором участникам предстоит исполнить произвольную программу. Наиболее успешно выступившие страны по итогам прошлогоднего чемпионата попадают в короткие программы / танец напрямую. 

В мужском одиночном катании чемпионом мира впервые стал канадец Патрик Чан, установивший мировой рекорд в короткой, произвольной программах, а также в сумме.  В женском одиночном катании победила японка Мики Андо, для которой титул стал вторым. В парном катании в третий раз первенствовала немецкая пара Алёна Савченко и Робин Шолковы, установившие новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме.  Чемпионами в танцах на льду впервые стали американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.

Первоначальный выбор места проведения 
На заседании Международного союза конькобежцев, прошедшем в Монако с 21 по 22 июня 2008 года, было решено, что чемпионат мира по фигурному катанию 2011 года пройдёт в Нагано. Однако в апреле 2010 стало известно, что он перенесён в Токио и состоится на арене «Yoyogi National Gymnasium» с 21 по 27 марта 2011 года.

Квалификация на текущий чемпионат 
Всем спортсменам, участвовавшим в турнире, должно было исполниться 15 лет на 1 июля 2010 года. Каждый фигурист (пара) для участия на чемпионате мира должен был на одном из международных стартов сезона 2010/2011 или 2009/2010 иметь минимальную сумму в технической оценке () в короткой и произвольной программах. Для сезона 2010/2011 требования были следующими:

Согласно правилам ИСУ, в случае участия на прошлогоднем чемпионате двух участников, сумма занятых мест которых оказалась меньше или равна 13, эта страна получает право выставить трёх участников в текущем году; если от 14 до 28 — двух, иначе — одного (в конкретной дисциплине). В случае, если от страны в прошлом году участвовал только один фигурист (пара), то для получения права выставить троих фигуристов ему необходимо было занять первое или второе место, для участия двоих — занять место в десятке лучших (в конкретной дисциплине). Если от страны принимали участие три фигуриста (пары), то учитывались результаты двух лучших (в конкретной дисциплине). Таким образом, по результатам чемпионата мира 2010 года следующие страны получили право выставить более одного спортсмена:

В опубликованном ИСУ документе от августа 2010 года стало известно, что в ближайшие два года (2011 и 2012) в структуру соревнований ИСУ вводится предварительный (квалификационный) раунд, в ходе которого участвующие спортсмены (пары) должны исполнить произвольную программу (танец). При этом, в первый сегмент соревнований (короткую программу или танец) напрямую страны могут выставить столько участников, сколько их представителей находилось на первых восемнадцати местах у одиночников, двенадцати в парах и пятнадцати в танцах на предыдущем чемпионате. Остальные участники исполняют свои произвольные программы (танцы) в квалификационном сегменте. Первые лучшие 12 мест у одиночников, 8 у пар и 10 у танцевальных дуэтов допускаются до основных соревнований (короткой программы / танца). Если возникает ситуация, когда все участники предыдущего чемпионата от страны вошли в первые 18 / 12 / 15 мест, но согласно квалификационным квотам страна не имеет права выставить столько участников, то освободившееся место переходит к стране, спортсмен которой занял на предыдущем чемпионате следующее по порядку место. Таким образом, от каждой страны в короткую программу (танец) без дополнительного отбора было допущено следующее количество участников:

Отмена чемпионата в Японии 

За полторы недели до планируемого начала чемпионата, 11 марта 2011 года, в Японии, вблизи острова Хонсю произошло сильное землетрясение магнитудой 8,9, вызвавшее цунами с многочисленными жертвами и разрушениями. В Токио были нарушена работа мобильной связи и транспортных систем. Дворец спорта, где должен пройти чемпионат мира, совершенно не пострадал.

Тем не менее, Международный союз конькобежцев (ИСУ) спустя два дня сообщил, что с 12 марта ситуация ухудшилась, из-за чего многие страны (в частности, Германия) рекомендовали отказаться от поездки в Японию до стабилизации положения в стране. ИСУ сообщил, что вынесет окончательное решение в понедельник, 14 марта. В назначенный день было принято решение отложить проведение чемпионата мира на неопределённый срок, при этом возможность отмены чемпионата мира также не была исключена; такое же решение было принято относительно командного чемпионата, проведение которого было запланировано на середину апреля.

16 марта 2011 года Президент международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванта заявил в интервью Chicago Tribune, что ИСУ рассматривает вариант проведения чемпионата в Японии в октябре 2011 года. Возможность такого решения вызвала негативную реакцию многих специалистов, фигуристов и болельщиков. Так, генеральный директор Федерации фигурного катания России сказал, что «такого случая еще в практике не было, чтобы два чемпионата мира проводились в один сезон: первый в самом начале, в октябре, второй, как обычно, — в конце. Это огромная нагрузка и головная боль для спортсменов и тренеров». Игорь Шпильбанд, тренер олимпийских чемпионов в танцах на льду Тессы Вертью и Скотта Моира также оказался недовольным таким заявлением ИСУ: «Не понимаю, почему говорят, что провести ЧМ в апреле-мае это поздно? Это вовсе не поздно. Оттавио Чинкванта не берет фигуристов в расчет вообще». Тренер американской фигуристки Алиссы Чизни Джейсон Данджен, а также хореограф Паскуале Камерленго также остались недовольны возможным проведением чемпионата в октябре. С такой же позицией выступил комментатор фигурного катания телеканала Си-би-си Скотт Рассел.

По словам Чинкванты, вопрос с выбором нового места проведения осложнялся нежеланием японских организаторов отказываться от права проведения турнира. 21 марта ИСУ объявил о принятом решении провести чемпионат мира всё же весной 2011 года, но не в Японии. Запланированный на апрель 2011 года в Йокогаме командный чемпионат мира перенесён на апрель 2012 года, однако он проводится раз в два года, что не вызывало необходимости проводить два турнира в один сезон.

Выбор нового места проведения 
Заявки на проведение чемпионата к 22 марта 2011 года подали шесть стран: Россия (Москва), Канада (Ванкувер) Финляндия (Турку), США (Лейк-Плэсид или Колорадо-Спрингс), Хорватия (Загреб) и Австрия (Грац). Критериями для выбора нового места проведения чемпионата стали: возможность проведения соревнований в апреле или начале мая, наличие 700 гостиничных номеров, организованная телетрансляция, и две ледовые площадки (соревновательная арена минимальной вместимостью 8000 зрительских мест и тренировочный каток) доступные с раннего утра до позднего вечера с пятницы по воскресенье следующей недели. Также требовался опыт проведения крупных соревнований по фигурному катанию, налаженная транспортная инфраструктура и отсутствие сложностей с оформлением виз для участников. Канада предложила провести соревнования в Ванкувере на арене Пасифик Колизиум, где годом ранее проходили олимпийские соревнования. Предложенными сроками оказались интервалы с 18 по 24 апреля или с 16 по 22 мая. Генеральный директор Канадской федерации также отметил, что страна в декабре 2012 года планирует принять Финал Гран-при, а в 2013 году — чемпионат мира в Лондоне (Онтарио).

Российскую заявку поддержал премьер-министр страны Владимир Путин, заявив: «Мы ни на чем не настаиваем, но если нужно подставить плечо международной федерации конькобежного спорта, мы это с удовольствием сделаем. Это недорогое мероприятие, мы вполне могли бы взять расходы на себя». Президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков комментировал заявку, напоминая о том, что в 2005 году чемпионат мира уже проводился в России, тогда принимающим стадионом стал Дворец спорта «Лужники», в этот раз планируется провести чемпионат на арене «Мегаспорт», которая находится недалеко от центра столицы. Вице-премьер России и на тот момент глава национального Олимпийского комитета Александр Жуков сообщил по телефону агентству The Associated Press, что Россия имеет особый порядок выдачи виз для участников крупных спортивных мероприятий, ускоренный в сравнении с обычной, довольно длительной, процедурой, и проблем в этом вопросе не будет ни у участников, ни у иностранных зрителей чемпионата.

Французская федерация ледовых видов спорта предложила передать право проведения чемпионата мира 2012, который запланирован в Ницце, Японии в знак солидарности. Однако этого так и не случилось, а в июне 2011 года было решено отдать Японии право проведения чемпионата мира 2014.

Организация 

Валентин Писеев, генеральный директор ФФККР, 24 марта 2011 года сообщил, что Москва получила право проведения перенесённого чемпионата мира, который должен будет пройти на арене «Мегаспорт» с 25 апреля по 1 мая. Вскоре стало известно, что в чемпионате примут участие 195 спортсменов из 45 стран; тогда же мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица начала готовиться к чемпионату. Из бюджета города на проведение турнира было выделено более двухсот миллионов рублей. Ввиду ускоренной подготовки, было решено укоротить церемонию открытия до 30 минут, всех спортсменов (максимально возможное число которых оценивали в 199), а также некоторых тренеров и судей решили разместить в расположенной у «Мегаспорта» гостинице «Аэростар». Журналистов, количество которых оценивалось в 400 человек, планировалось разместить в «отличных» гостиницах столицы, а условия для них создавались так же, как это было на чемпионате мира по хоккею, который проходил в «Мегаспорте» четырьмя годами ранее. В случае нахождения жилья не в пешей доступности от стадиона, как «Аэростар», организаторами предоставлялся специально выделенный автобусный транспорт. Также организаторы чемпионата обратились в московские вузы с целью набора волонтёров и переводчиков. В конце марта стало известно, что билеты поступят в продажу 10 апреля 2011 года, диапазон цен будет варьироваться от 200 до 3000 рублей. Тогда же было опубликовано расписание чемпионата. К 19 апреля, по информации Москомспорта, было реализовано  билетов — более 70 % от общего количества, выручка от продажи составила 21 миллион рублей.

В апреле, после окончания подачи заявок на аккредитацию, ИСУ опубликовал данные об окончательном количестве участников — 196 спортсменов из 44 стран (делегация Черногории воздержалась от участия в чемпионате), 46 судей и 152 тренера. Тогда же стала известна точная сумма, выделенная из бюджета города Москвы на проведение чемпионата —  рублей. 14 апреля глава министерства спорта и туризма Российской Федерации Виталий Мутко объявил, что «всё необходимое [для проведения чемпионата мира] сделано», а именно достигнута договорённость с «Первым каналом», а также «Россией» о трансляции чемпионата, решены вопросы проживания, транспорта и аренды «Мегаспорта». Для участников чемпионата мира организовали возможность получения визы непосредственно в аэропортах, для этого необходимо было обратиться в консульский пункт МИД России, предъявив приглашение.

17 апреля во дворце спорта завершился Кубок федерации по теннису, после чего незамедлительно начали готовить лёд — 19 апреля его залили на 2,5 сантиметра, а в ближайшие дни ещё на полтора до требуемых четырёх, в результате чего к 23 апреля на арене уже смогли тренироваться фигуристы. 23 апреля дворец спорта «Мегаспорт» оказался полностью готовым принять спортсменов, утром того же дня гостиница «Аэростар» стала принимать первых участников чемпионата. 24 апреля в 8:00 началась первая официальная тренировка на арене, в этот же день президент ИСУ Оттавио Чинкванта принял решение, согласно которому не будет проводиться предварительный этап в соревнованиях спортивных пар, среди которых оказалось 22 дуэта, из которых квалификация должна была отсеять лишь 2. Также в этот день стало известно, что в чемпионате не примет участия сборная Люксембурга.

Для удобства зрителей во время чемпионата мира «Мосгортранс» выделил дополнительные автобусы, курсирующие по маршрутам 48 (от арены до Живописной улицы), 175 (от арены до метро «Сокол») и 207 (от арены до метро «Динамо»).

Призовой фонд 
Общий призовой фонд чемпионата мира 2011 года составляет  долларов США.

Расписание 
Расписание чемпионата мира было опубликовано 29 марта 2011 года.

Ход соревнований и результаты

Церемония открытия 
Церемония открытия состоялась 27 апреля в 18:45 по московскому времени, после окончания короткой программы в мужском одиночном катании. В ней приняли участие японские барабанщики, которые должны были выступить на церемонии открытия в Японии, а остальная «неофициальная» часть церемонии была посвящена японской трагедии и завершилась минутой молчания. После этого состоялся парад стран-участниц, а в официальной части приняли участие президент ФФККР Александр Горшков, президент ИСУ Оттавио Чинкванта и премьер-министр России Владимир Путин, объявивший чемпионат открытым.

Мужчины 
Соревнования в мужском одиночном катании проходили 25, 27 и 28 апреля.

Предварительный раунд (25 апреля) 
Квалификационный раунд стартовал в 14:00. В нём принимали участие 24 фигуриста, среди которых 12 получали право участия в короткой программе. Турнир открыл венгерский фигурист Тигран Варданян, в итоге занявший шестнадцатое место. Первым стал японец Такахико Кодзука, показавший результат 165,00 баллов. Также в основную часть соревнований прошли Александр Майоров, Михал Бржезина, Петер Либерс, Виктор Пфайффер, Паоло Баккини, Джой Рассел, Ким Люсин, Максим Шипов, Йорик Хендрикс, Миша Ге и Ким Минсык.

Короткая программа (27 апреля) 

Основные соревнования начались 27 апреля в 13:30 по местному времени с короткой программы в мужском одиночном катании. 30 спортсменов посредством жеребьёвки, состоявшейся во вторник, были определены в пять разминок; основные претенденты на медали чемпионата попали в предпоследнюю и последнюю. Предпоследняя разминка началась с прокатов двух французов — чемпиона Европы 2011 года Флорана Амодьо и чемпиона мира 2007 года Брайана Жубера. Первый исполнил программу на высоком уровне, с результатом 77,64 заняв промежуточное первое место. Жуберу не удалось исполнить каскад из четверного и тройного тулупов после недокрута на первом прыжке, в итоге он проиграл своему соотечественнику почти шесть баллов. Серебряный призёр чемпионата мира 2010 года канадец Патрик Чан, выступавший под 22-м стартовым номером, исполнял программу под мелодию «Take Five» Дэйва Брубека. Он чисто исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, тройной аксель и тройной флип; остальные, непрыжковые элементы были оценены судьями на четвертый уровень кроме комбинированного вращения, оценённого третьим. Сумма за элементы Чана составила 51,48 балла, что вкупе со «второй оценкой» 41,54 балла составило новый мировой рекорд — 93,02 балла. Предыдущий лучший результат в короткой программе принадлежал россиянину Евгению Плющенко (91,30), который показал его на чемпионате Европы 2010 года в Таллине. Действующий на тот момент чемпион мира Дайсукэ Такахаси не исполнял четверной тулуп в программе, а также ошибся во время дорожки шагов, но получил за прокат 80,25 балла. Россиянин Артур Гачинский исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, однако ошибся на тройном прыжке с шагов — риттбергере, и уступил Такахаси, набрав 78,34 балла. Японец Нобунари Ода пытался исполнить четверной прыжок, однако споткнулся на приземлении, тем не менее, это не помешало ему занять второе место с результатом 81,81 балла.

Произвольная программа (28 апреля) 
Медали в мужском одиночном катании были разыграны на следующий день после исполнения фигуристами короткой программы. 24 лучших спортсмена начали соревнования в 13:00 по московскому времени (UTC+4). Порядок выступления был определён жеребьёвкой, проведённой в четверг после окончания короткой программы. Лидер после короткой программы канадец Патрик Чан выступал первым в сильнейшей группе участников и побил ещё два мировых рекорда — в произвольной программе (187,96 балла) и в сумме (280,98 балла). Программа фигуриста была поставлена под музыку Эндрю Ллойда Уэббера из мюзикла «Призрак оперы», Чан исполнил почти идеально все элементы, включая два четверных прыжка. при этом после короткой программы он сообщил, что не намерен упрощать программу несмотря на большое преимущество, так как это нарушит целостность. Предыдущие рекорды принадлежали японцу Дайсукэ Такахаси, который установил ихна чемпионате четырёх континентов 2008 года в Кояне (175,84 в произвольной программе и 264,41 в сумме). Выступавший следом Нобунари Ода, занимавший второе промежуточное место, исполнил «лишний каскад», в результате не получив баллов за входящие в него прыжки. Россиянин Артур Гачинский выступал следом и исполнил все элементы так, как и планировал. Его оценки — 163,52 балла — хватило, чтобы занять второе промежуточное место после Чана. Чемпион мира 2010 года Дайсукэ Такахаси был вынужден прервать прокат после первого прыжка (которым стал одинарный тулуп вместо запланированного четверного) из-за развинтившегося крепления конька. За две минуты фигурист сумел привести его в норму и завершить исполнение программы, однако набрал всего 152,72 балла и уступил россиянину. Соотечественник Такахаси, Такахико Кодзука, занимавший после короткой программы шестое место, чисто исполнил программу и все запланированные элементы, в результате чего получил 180,79 балла в произвольной программе. Он также стал вторым по сумме, уступив лишь Патрику Чану. Завершал соревнования в мужском одиночном катании чемпион Европы Флоран Амодьо, который не исполнял четверного прыжка. Он стал седьмым в произвольной программе с результатом 152,04 балла, такое же место он занял и по сумме двух программ.

Итоги

Женщины 
Соревнования в женском одиночном катании проходили 26, 29 и 30 апреля.

Предварительный раунд (26 апреля) 
Предварительные соревнования в женском одиночном катании прошли 26 апреля. Победительницей стала Маэ-Беренис Мейте из Франции, завоевавшая одну из двенадцати «путёвок» в короткую программу. Её результат — 98,88 балла. Также в основные соревнования попали шведка Йоши Хельгессон, испанка Соня Лафуэнте, бельгийка Ира Ваннут, канадка Амели Лакост, финка Юлия Турккила, датчанка Карина Джонсон, словенка Даша Грм, эстонка Елена Глебова, украинка Ирина Мовчан, австрийка Белинда Шёнбергер и швейцарка Беттина Хайм.

Короткая программа (29 апреля) 

Жеребьёвка, определившая порядок выступлений фигуристок в короткой программе, состоялась 28 апреля. Олимпийская чемпионка 2010 года Ким Ён А, серебряный призёр того же турнира и действующая чемпионка мира Мао Асада, чемпионка мира 2007 года Мики Андо, а также другие основные претендентки на медали попали в последнюю группу; представительницы России — Алёна Леонова и Ксения Макарова — в предпоследнюю, там же выступила трёхкратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер. Короткая программа в женском одиночном катании началась 29 апреля в 13:30 по московскому времени. К концу предпоследней группы участниц лидерство захватили россиянки — первой была Ксения Макарова, исполнившая в своей программе каскад из двух тройных тулупов. Такой же элемент исполнила и Алёна Леонова, получившая за программу 59,75, менее 2 баллов уступившая Макаровой. Каролина Костнер каталась под композицию Джино д’Аури «Galicia Flamenco», но упала упала с тройного флипа, при этом чисто выполнив каскад из двух тройных тулупов и двойной аксель, и за счёт «второй оценки» получила те же баллы, что и Леонова. Японка Мао Асада пыталась исполнить тройной аксель, однако недокрутила его и приземлилась на две ноги, также запланированный второй прыжок в каскаде был лишь двойным. В результате этого японка проиграла в том числе Леоновой и Костнер. Её соотечественница Мики Андо исполняла программу под саунтрек из фильма «Миссия», она выполнила все элементы чисто, в том числе каскад из тройного лутца и двойного риттбергера, сольный тройной риттбергер и двойной аксель, в результате получив 65,58 балла. Победительницей в короткой программе стала выступавшая последней кореянка Ким Ён А. Исполняя программу под музыку из балета Адольфа Адана «Жизель», олимпийская чемпионка споткнулась на тройном лутце, не сумев добавить к нему запланированный тройной тулуп, однако ей удалось это сделать при исполнении прыжка с шагов. Двойной аксель был исполнен чисто, а три вращения были оценены судьями на четвёртый уровень, в результате чего кореянка заняла первое место с преимуществом в 0,33 балла.

Произвольная программа (30 апреля) 
Не попавшая в последнюю разминку из-за ошибок японка Мао Асада выступала в предпоследней группе участниц, вновь пытаясь исполнить тройной аксель, однако и на этот раз успеха добиться ей не удалось: приземление оказалось на две ноги, судьи также усмотрели недокрут, в результате чего прыжок был засчитан лишь как двойной. Также недокрут случился и на втором прыжке в каскаде, помимо этого, запланированный тройной сальхов оказался лишь одинарным. Асада набрала лишь 114,13 балла. Её соотечественница Мики Андо, занимавшая второе место после короткой программы, открывала сильнейшую группу. Катаясь под Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига, японка исполнила пять тройных прыжков, включая два лутца, тем не менее, ей не удался запланированный тройной тулуп, который должен был стать вторым в каскаде с двойным акселем: японка сдвоила его, споткнувшись при этом на выезде. Остальные элементы были исполнены хорошо, и Андо получила 130,21 балла, заняв первое место. Следом каталась россиянка Алёна Леонова под саундтрек из фильма «Иствикские ведьмы»; она также исполнила пять тройных прыжков, однако в конце «сдвоила» флип. Её результат за произвольную программу составил 124,17 балла. Программа выступавшей следом олимпийской чемпионки Ким Ён А была поставлена под национальную корейскую музыку. Она начала с хорошо исполненного каскада из тройного лутца и тройного тулупа, однако на следующем каскаде последовал лишь одинарный тулуп вторым прыжком, после чего неудачно был исполнен флип лишь в один оборот. Несмотря на то, что остальные элементы были исполнены хорошо, кореянке не хватило запаса, чтобы удержать первое место — с результатом 128,59 балла и суммой 194,50 она стала второй. Итальянка Каролина Костнер выступала предпоследней и каталась под музыку из балета Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна»; во время проката она исполнила тройной флип, каскад из двойного акселя и тройного тулупа и ещё три тройных прыжка, однако запланированный тройной риттбергер оказался лишь одинарным. Тем не менее, эта ошибка не лишила её шансов на бронзовую медаль — с результатом 124,93 балла фигуристка обошла россиянку Леонову и заняла промежуточное третье место. Россиянка Ксения Макарова, занимавшая третье место после короткой программы, допустила ряд ошибок, в частности, исполнив «лишний каскад», и опустилась на седьмое итоговое место.

Итоги

Пары 
Соревнования в парном катании проходили 27 и 28 апреля.

Короткая программа (27 апреля) 

Короткая программа в парном катании состоялась 27 апреля в вечерней сессии. Из-за затянувшейся церемонии открытия старт соревнований был отложен на 15 минут. Российская пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков, которые стали кататься вместе с этого сезона, выступали под восьмым стартовым номером. Россияне исполнили программу без ошибок, получив за прокат 70,35 балла. Они лидировали до выхода на лёд серебряных призёров Олимпийских игр 2010 китайцев Пан Цин и Тун Цзянь, которые выступали в предпоследней разминке. Пара по ходу сезона не была удовлетворена новой короткой программой и вернулась к той, что исполняла в олимпийсом сезоне — под музыку из оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» — и получили за её исполнение в Москве ровно 74 балла, идеально исполнив все элементы. Немецкая пара Алёна Савченко и Робин Шолковы исполняли программу под «Коробушку», но допустили помарку на параллельном вращении, при этом их выброс был более сложным, чем у соперников, за счёт чего они заняли второе место с результатом 72,98 балла. Чемпионы Европы 2010 года россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов завершали выступления в короткой программе, однако допустили ряд ошибок: падение партнёра с дорожки шагов, ошибка на приземлении у партнёрши и расхождение во вращении. Пара получила 62,54 место и заняла пятое место.

Произвольная программа (28 апреля) 
Произвольная программа состоялась вечером 28 апреля. Юко Кавагути и Александр Смирнов не попали в последнюю разминку, так как заняли лишь пятое место после короткой программы. В произвольной им также не удалось избежать ошибок, тем не менее, они обошли занимавших четвёртое место Веру Базарову и Юрия Ларионова. Первыми в финальной группе выступали немцы Алёна Савченко и Робин Шолковы, исполнявшие программу под саундтрек из фильма «Розовая пантера». Они чисто исполнили выброс тройной флип, параллельный каскад из двух тройных тулупов и двойной аксель, а также другие элементы, включая сложные вращения и поддержки. Немецкая пара получила 144,87 балла за произвольную программу и 217,85 в сумме — оба результата являются новыми мировыми рекордами. Выступавшие следом китайские фигуристы, лидеры после короткой программы, в начале исполнения сорвали прыжковые элементы, в результате чего пара получила 130,12 балла при личном рекорде 141,81 на Играх в Ванкувере, что являлось мировым рекордом до проката Савченко и Шелковы. Россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков исполняли программу под музыку из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», исполнив с высокой амплитудой тройную подкрутку, выброс тройной риттбергер, параллельный каскад из тройного и двойного тулупов и изолированный тройной сальхов. Их результат — 140,38 балла, позволил на дебютном для себя чемпионате стать серебряными призёрами с суммой 210,73 балла.

Итоги

Танцы на льду 
Соревнования в танцах на льду проходили 26, 29 и 30 апреля.

Предварительный раунд (26 апреля) 
Канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже стали победителями предварительного раунда, который проходил 26 апреля, с суммой 87,22 баллов за произвольный танец. Право исполнить короткий танец получили десять пар, помимо канадцев в это число вошли немцы Нелли Жиганшина и Александер Гажи, литовцы Изабелла Тобиас и Дейвидас Стагнюнас, китайцы Хуан Синьтун и Чжэн Сюнь, украинцы Шивон Хикин-Кенеди и Александр Шакалов, грузины Эллисон Рид и Отар Джапаридзе, испанцы Сара Утрадо и Адрия Диас, чехи Луция Мысливечкова и Матей Новак, британцы Люис Уолден и Оуэн Эдвардс, а также швейцарцы Рамона Элсенер и Флориан Роост.

Короткий танец (29 апреля) 

В сезоне 2010/2011 в качестве обязательного танца был Золотой вальс, ритмы творческих частей — вальс, фокстрот, квикстеп, танго. Олимпийские чемпионы 2010 года канадцы Тесса Вертью и Скотт Моир вернулись после неудачи на чемпионате четырёх континентов, когда из-за рецидива травмы партнёрши они были вынуждены сняться после короткого танца. По результатам жеребьёвки, Вертью и Моир выступали в предпоследней разминке, получив лучшие баллы в сезоне — 74,29. В той же разминке выступали американцы Майя и Алекс Шибутани, которые с суммой 66,88 балла расположились на втором месте за одну разминку до окончания короткого танца. Чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв открывали соревнования в последней группе и установили рекорд России, однако обойти брата и сестру Шибутани не смогли. Следом выступали серебряные призёры Олимпийских игр 2010 года американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, имевшие больший опыт нежели лидировавшие канадцы, однако последние удержали первое место из-за ошибки партнёра на твиззле, а американский дуэт занял второе место с результатом 73,76 балла. Ещё один российский дуэт Елена Ильиных и Никита Кацалапов выступали следом, однако уступили своим соотечественникам менее балла. Завершали короткий танец французы Натали Пешала и Фабьян Бурза, получившие за все элементы четвёртый уровень кроме одного, и занявшие третье место.

Произвольный танец (30 апреля) 
Борьба за последний комплект медалей происходила в последней разминке соревнований в произвольном танце, который состоялся вечером 30 апреля. Первыми на лёд вышли занимавшие третье место французы Натали Пешала и Фабьян Бурза, однако исполнение их танца оказалось неудачным — фигуристы упали во время дорожки шагов, и хотя остальные элементы исполнили хорошо, получили за произвольный танец всего 92,57 балла. Выступавшие следом россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв сумели обойти французов на два балла в конкретном танце, однако в сумме всё равно уступили. Молодые американцы Майя и Алекс Шибутани, выступавшие третьими в сильнейшей разминке, исполняли элементы гладко и плавно, что позволило им получать за них четвертые уровни. В результате фигуристы обошли французский дуэт на 4 балла в произвольном танце и всего на 0,25 в сумме, что обеспечило им бронзовую медаль. Лидеры после короткого танца, канадцы Тесса Вертью и Скотт Моир катались предпоследними, исполнив оригинальные поддержки и получив четвёртые уровни за многие элементы. Их результат составил 107,50. Однако американская танцевальная пара исполнила свой танец на таком же высоком уровне, и у них оказалось на один элемент четвёртого уровня больше; в итоге Мэрил Дэвис и Чарли Уайт получили 111,51 балла и впервые в карьере стали чемпионами мира, чуть менее чем на четыре балла обойдя олимпийских чемпионов из Канады, а все медали в танцах на льду завоевали подопечных одной тренерской команды — Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда.

Итоги

Показательные выступления 
Показательные выступления лучших фигуристов чемпионата мира состоялись 1 мая в 14:00 по московскому времени.

Итоги 
В рейтинге мужчин-одиночников Дайсукэ Такахаси сохранил первую строчку, которую он занимал до чемпионата. Патрик Чан перешёл на второе место после победы на чемпионате мира. В женском одиночном катании перед началом чемпионата лидировала Каролина Костнер, однако после пересчёта очков по окончании сезона она уступила первенство Мики Андо. В парном катании изменений не произошло — лидировавшие Алёна Савченко и Робин Шолковы так и остались лидерами рейтинга, а китайцы Пан Цин и Тун Цзянь остались на втором месте. Пропустившие большую часть сезона канадцы Тесса Вертью и Скотт Моир были лишь на пятом месте, и серебряная медаль им также не позволила подняться к лидерам. На первых двух позициях остались американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт и французы Натали Пешала и Фабьян Бурза.

Медалисты 
Медалисты по дисциплинам:

Малые медали за короткую программу / танец:

Малые медали за произвольную программу / танец:

Квалификация на чемпионат мира 2012 
По результатам выступлений фигуристов на чемпионате мира 2011 следующие страны имеют право выставить более одного спортсмена / пары в каждой дисциплине на чемпионат 2012 года в Ницце:

Примечания

Ссылки 

 

Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Мир2011
Международные соревнования по фигурному катанию в России
Фигурное катание
Фигурное катание
Фигурное катание